Ла Агонија има више значења:

 Ла Агонија, Ел Капулин (Сан Хосе Итурбиде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Агонија (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Агонија, Ел Ормигеро (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику